Sare est un toponyme qui peut désigner :
 Sare, une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine ;
 Šare, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
 Le Sare, un fleuve de Cilicie qui se jette dans la mer Méditerranée.